Фраймут Бернґен (, 17 жовтня 1930 — 19 червня 2021) — німецький астроном і першовідкривач астероїдів, який працював в обсерваторії Карла Шварцшильда. У період з 1961 по 1995 рік разом з іншими німецькими астрономами Бернґеном було виявлено 537 астероїдів, 302 з яких він виявив самостійно. Деякі джерела помилково писали його ім'я як «Freimuth».

Фраймут Бернґен здобув хорошу репутацію у міжнародному науковому співтоваристві своїми людськими якостями і добре обґрунтованим вибором назв небесних тел. Міжнародний астрономічний союз назвав на його честь астероїд (3859) Бернген, відкритий Едвардом Бовеллом на станції Андерсон-Меса обсерваторії Лоуелла в Арізоні.

У 2006 році він також був нагороджений орденом «За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина» федеральним президентом Німеччини Хорстом Келером.

Див. також 
 Любош Когоутека
 Ленка Коткова
 Яна Тиха

Примітки 

Астрономи XX століття
Німецькі астрономи
Відкривачі астероїдів
Народились 17 жовтня
Народились 1930
Уродженці Галле
Астрономи XXI століття
Нагороджені орденом «За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина»
Науковці, на честь яких названо астероїд
Випускники Галле-Віттенберзького університету